Komáromi Sándor
 Komáromi Sándor, Haber Samu (1866–1920) írói álneve 
 Komáromi Sándor (1939–2019), irodalomtörténész, bibliográfus, germanista, műfordító
 Komáromi Sándor, drámatanár, rendező, a Teleszterion Színházi Műhely vezetője

hasonló nevűek
 Komáromi József Sándor (1911–1985) könyvtáros, író